Делицын — фамилия.

 Делицын, Пётр Спиридонович (1795—1863) — протоиерей, профессор Московской духовной академии.
 Делицын, Сергей Николаевич (1858—1918) — русский хирург и анатом.

Также: Делицыны — дворянский род.